81. mužské a 24. ženské mistrovství světa ve vzpírání se konalo od 8. do 16. listopadu 2014 v kazašské Almatě.

Přehled medailistů

Muži

Ženy

Žebříček států podle medailí 
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.

Odkazy

Reference a poznámky

Související články 
 Vzpírání
 Mistrovství Evropy ve vzpírání 2014

Mistrovství světa ve vzpírání
Sport v Kazachstánu v roce 2014
Vzpírání v roce 2014
Vzpírání v Kazachstánu
Sportovní události v Almaty